Nuussuup Qaava bezeichnet:
 Nuussuup Qaava (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Nuussuup Qaava (Berg, Paamiut), Berg im Distrikt Paamiut, Grönland
 Nuussuup Qaava (Berg, Qaqortoq), Berg im Distrikt Qaqortoq, Grönland